Ilmari Niskanen – calciatore finlandese
 Iivo Niskanen – fondista finlandese
 Kerttu Niskanen – fondista finlandese
 Matt Niskanen – hockeista su ghiaccio statunitense